Amerikai Egyesült Államok
 Groveland (Florida)
 Groveland (Illinois)
 Groveland (Indiana)
 Groveland (Kalifornia)
 Groveland (Kansas)
 Groveland (Massachusetts)
 Groveland (New York)